Vladimir Vladimirovič Petrov (), ruski hokejist, * 30. junij 1947, Krasnogorsk, Rusija, † 28. februar 2017.

Petrov je v sovjetski ligi igral večino kariere za klub CSKA Moskva, skupno je na 585-ih prvenstvenih tekmah dosegel 370 golov. Večinoma sta z njim v napadalni liniji igrala še Valerij Harlamov (levo krilo) in Boris Mihajlov (desno krilo), skupaj so tvorili enega najboljših napadov vseh časov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in eno srebrno medaljo, in enajstih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil devet zlatih ter po eno srebrno in bronasto medaljo. V reprezentanci je s 189-imi goli na 281-ih tekmah četrti najboljši strelec vseh časov, izenačen s Sergejem Makarovom.

Umrl je v 69. letu starosti dne 28. februarja 2017 za posledicami raka.

Pregled kariere 
  
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 65/66
|
| 23
| 1
| 8
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 44
| 15
| 9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 38
| 21
| 19
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 39
| 27
| 18
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 43
| 51
| 21
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 37
| 16
| 16
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 8
| 3
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 32
| 21
| 16
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 30
| 27
| 22
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 18
| 16
| 34
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 28
| 14
| 14
| 28
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 8
| 4
| 7
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 34
| 27
| 26
| 53
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 34
| 22
| 22
| 44
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 35
| 26
| 36
| 62
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 14
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 31
| 28
| 28
| 56
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 43
| 26
| 37
| 63
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 7
| 8
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 32
| 21
| 20
| 41
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 40
| 19
| 24
| 43
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 20
| 4
| 3
| 7
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Leningrad
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 12
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 692
| bgcolor="#7FFF00" | 439
| bgcolor="#7FFF00" | 414
| bgcolor="#7FFF00" | 853
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 474
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Viri

Reference

Zunanje povezave 
 
 

Umrli leta 2017
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti